Gębala ist der Familienname folgender Personen:
 Katarzyna Gębala (* 1974), polnische Skilangläuferin
 Maciej Gębala (* 1994), polnischer Handballspieler 
 Tomasz Gębala (* 1995), polnischer Handballspieler